E107 − oznaczenie żółcieni chinolinowej jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E
 e107 − otwarty system zarządzania treścią
 E107 – dawna międzynarodowa droga samochodowa